« Endless Summer » est une expression de langue anglaise signifiant « été éternel ».

Musique
 Endless Summer, une compilation de 1974 des premiers hits des Beach Boys.
 Endless Summer: Greatest Hits, une compilation de 1994 des hits de Donna Summer.
  est un album de Fennesz sorti en .
 Endless Summer, chanson officielle de l'Euro 2012 de la chanteuse allemande Océana.
 Endless Summer, chanson de Scooter.
 Endless Summer, un single de 2011 du duo Still Corners.

Cinéma et télévision
 The Endless Summer, un film-documentaire influent de 1966 sur les surfeurs;
 The Endless Summer II,   Les Chasseurs de Vagues en français, également un film-documentaire raconte le "surf trip"  d'une bande d'amis durant les années 1990;
 Beach Boys: Endless Summer, une série télévisée de 1988 sur les Beach Boys.